Влади́мирский Тупи́к — тупиковая железнодорожная станция Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в одноимённом посёлке Холм-Жирковского района Смоленской области.

История 
По официальным данным станция основана в 1950 году, но фактически её появление состоялось гораздо раньше — в первой половине XX века. При этом в строительстве дороги до Владимирской (нынешнего Владимирского Тупика) принимал непосредственное участие граф Уваров. Станция, как и большинство остановок на линии названа в честь сыновей графа Уварова.

До войны станция могла стать промежуточной: линию предполагалось продлить на север, до соединения с Рижским направлением МЖД, но строительство так и не состоялось.

Описание 
Состоит из одной низкой боковой платформы-настила.

Дальше станции (на север) находятся линии узкоколейной железной дороги Тупиковского леспромхоза.

Ссылки 
 О станции (и о линии Дурово-Владимирский Тупик) на «Сайте о железных дорогах» Сергея Болашенко
 Александр Королёв. Дорог всё меньше. А дураков? // «Родная газета», № 28(28), 04 ноября 2003 г.
 Фото станции на сайте «Железнодорожная экзотика»
 Фотографии ветки и станции в блоге пользователя minfo47

Примечания 

Станции Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области
Железнодорожные станции, открытые в 1950 году